Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

11501–11600. • 11601–11700. • 11701–11800. • 11801–11900. • 11901–12000.

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája